Brigantine steht für:
 Brigantine (Schiffstyp), Schiffstyp
 Brigantine (Rüstung), Rüstung (Schuppenpanzer)
 Brigantine (New Jersey), Stadt in den USA

Siehe auch: